Lac Manitou peut se référer à:

Toponymes

Ontario
 Lac Manitou (Ontario) sur l'île Manitoulin dans le district de Manitoulin, Ontario.

Québec
 Lac Manitou (Lac-Jérôme), affluent de la rivière Manitou, dans Lac-Jérôme, MRC Minganie, Côte-Nord.
 Lac Manitou, Ivry-sur-le-Lac, MRC des Les Laurentides.

Saskatchewan
 Little Manitou Lake (Saskatchewan) (parfois appelé Manitou Lake), près de la ville de Watrous.
 Manitou Lake (Saskatchewan), au sud de Lloydminster
 Manitou Lake No. 442, Saskatchewan une municipalité rurale

Lac Manitou (Indiana) à Rochester, Indiana
Lac Manitou (Michigan) sur North Manitou Island, au Michigan.

Voir aussi